Kei Kumai – regista giapponese
 Motoko Kumai – doppiatrice giapponese
 Shun'ichi Kumai – ex calciatore giapponese
 Yurina Kumai – cantante giapponese